Classement par ordre alphabétique du prénom.
 Gabriele Haupt, skieuse de fond allemande ;
 Georges Haupt (1928-1978), historien du mouvement ouvrier ;
 Herman Haupt (1817–1905), ingénieur civil américain ;
 Marie Haupt (1849–1928), soprano allemande ;
 Moriz Haupt (1808-1874), philologue allemand ;
 Nikolaï Haupt (1846-1909, amiral russe ;
 Ollie Haupt Jr. (1892-1984), patineur artistique américain ;
 Sebastian Haupt (né en 1985), skeletoneur allemand ;
 Stefan Haupt (né en 1961), cinéaste et producteur suisse ;
 Ullrich Haupt Sr. (1887-1931), acteur allemand ;
 Zygmunt Haupt (1907-1975), écrivain et peintre polonais.

Voir aussi
 (2870) Haupt, un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme allemand